Whitchester steht für:

 Whitchester (Northumberland), ein Dorf in der Grafschaft Northumberland, England 

Whitchester ist der Herkunftsname von:

 Roger of Whitchester (um † 1258), englischer Geistlicher und Richter